Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Jimmy Connors 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (finale)
 Guillermo Vilas (campione)
 Sandy Mayer (semifinali)
 Peter McNamara (semifinali)

 Brian Teacher (quarti di finale)
 Brian Gottfried (primo turno)
 Mark Edmondson (quarti di finale)
 Andrés Gómez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1982